

Edilizia
 Forato – tipo di mattone da costruzione

Araldica
 Forato – attributo araldico